Bei den World Games 2009 in Kaohsiung fanden vom 21. bis 24. Juli 2009 im Squash zwei Wettbewerbe statt.

Nick Matthew gewann bei den Herren die Goldmedaille, nachdem er im Finale James Willstrop mit 11:8, 11:6 und 11:5 besiegte. Bronze ging an Mohd Azlan Iskandar, dessen Spiel um Bronze aufgrund der Verletzung seines Kontrahenten Stewart Boswell ausfiel. Bei den Damen setzte sich wie schon 2005 erneut Nicol David durch. Im Endspiel traf sie auf Natalie Grinham, die sie mit 11:6, 11:8 und 11:6 bezwang. Die Bronzemedaille gewann Omneya Abdel Kawy nach einem Fünfsatzsieg gegen Alison Waters.

Aus Deutschland nahmen Simon Rösner, Jens Schoor und Pamela Hathway teil, Österreich wurde von Birgit Coufal vertreten. Teilnehmer aus der Schweiz gingen nicht an den Start.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Squash
2009
Squashturnier 2009
Squash (Taiwan)